Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес.

Габріела Дабровскі і Сюй Іфань виграли титул, у фіналі перемігши пару Саня Мірза і Барбора Стрицова з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Miami Open, парний розряд
Miami Open 2017